Stephen Smith (1956-), africaniste, auteur, professeur américain ;
 , chirurgien américain ;
 Stephen Smith (1955-), personnalité politique australienne ;
 Stephen Smith (1934-2010), joueur de rugby à XV international anglais ;
 Stephen D. Smith (1948-), mathématicien américain.

en:Stephen Smith